Der Yushan () ist mit  Höhe der höchste Berg der Republik China und der Insel Taiwan. Er liegt in Zentraltaiwan am Schnittpunkt der Landkreise Nantou, Chiayi sowie der Stadt Kaohsiung. Rund zehn Kilometer südlich des Gipfels verläuft der nördliche Wendekreis.

Geschichte 
Seitdem der Kapitän des Frachters USS Alexander, W. Morrison, den Berg 1857 erstmals schriftlich erwähnte, war er in Amerika und Europa unter dem Namen Mount Morrison bekannt. Während der von 1895 bis 1945 andauernden japanischen Herrschaft über die Insel wurde er Niitakayama (jap. , dt. „neuer, hoher Berg“) genannt, da er den Fuji als höchsten Berg des Japanischen Kaiserreiches ablöste. Mit den Worten: „Ersteigt den Berg Niitaka“ startete Admiral Yamamoto Isoroku am 2. Dezember 1941 die Angriffsoperation auf Pearl Harbor.

Die Erstbesteigung fand am 26. Dezember 1898 durch den deutschen Forscher Karl Theodor Stöpel statt.

Klima 
Auf dem Nordgipfel befindet sich eine Wetterbeobachtungsstation der Zentralen Wetterbehörde Taiwans in 3845 Metern Höhe (). Es handelt sich um das höchstgelegene Gebäude auf der Insel Taiwan.

Yushan-Nationalpark 
Der Yushan ist eingebettet in den 1985 eingerichteten nach ihm benannten Yushan-Nationalpark. Dieser ist mit einer Fläche von 1054,9 km² der größte der fünf Nationalparks auf Taiwan und erstreckt sich über die drei Landkreise Nantou, Hualien und Chiayi sowie einen Zipfel des Gebiets der 2010 erweiterten Stadt Kaohsiung.

Weblinks 

 
 Offizielle Seite Yushan-Nationalpark

Einzelnachweise 

Berg in Asien